Сорана Кирстя і Анабель Медіна Гаррігес були чинними чемпіонками, але Кирстя вирішила не брати участі.
Медіна Гаррігес грала в парі з Ренатою Ворачовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Елені Даніліду і Міхаелла Крайчек.
Аліса Клейбанова і Галина Воскобоєва виграли титул, у фіналі перемігши Даніліду і Крайчек з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Estoril Open, жінки, парний розряд
Estoril Open 2011